
Termin -{DIR}- ima više značenja.

 Arginin vazopresinski receptor 2, GPCR.
 -{dir}-, komanda.